{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (77101) - || 2001 DZ64 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77102) - || 2001 DM66 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77103) - || 2001 DJ67 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77104) - || 2001 DV67 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77105) - || 2001 DG69 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77106) - || 2001 DH69 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77107) - || 2001 DK70 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77108) - || 2001 DP71 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77109) - || 2001 DE73 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77110) - || 2001 DG73 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77111) - || 2001 DT73 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77112) - || 2001 DK74 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77113) - || 2001 DU74 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77114) - || 2001 DJ75 || 20 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77115) - || 2001 DK75 || 20 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77116) - || 2001 DO75 || 20 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77117) - || 2001 DP76 || 20 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77118) - || 2001 DB79 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77119) - || 2001 DB81 || 26 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (77120) - || 2001 DL81 || 26 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (77121) - || 2001 DD88 || 24 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77122) - || 2001 DF88 || 24 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77123) - || 2001 DX88 || 27 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77124) - || 2001 DA89 || 27 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77125) - || 2001 DC89 || 27 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77126) - || 2001 DX90 || 21 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77127) - || 2001 DJ93 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77128) - || 2001 DA95 || 19 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77129) - || 2001 DX97 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77130) - || 2001 DG99 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77131) - || 2001 DK99 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77132) - || 2001 DL101 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77133) - || 2001 DM101 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77134) - || 2001 DX102 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77135) - || 2001 DT103 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77136) Mendillo || 2001 DP106 || 26 februari 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (77137) - || 2001 DQ107 || 20 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77138) Puiching || 2001 EN || 2 maart 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77139) - || 2001 EY || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77140) - || 2001 EC1 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77141) - || 2001 ES1 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77142) - || 2001 EC2 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77143) - || 2001 EN3 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77144) - || 2001 EC5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77145) - || 2001 ES5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77146) - || 2001 EC6 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77147) - || 2001 EV6 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77148) - || 2001 EF7 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77149) - || 2001 ER7 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77150) - || 2001 EL8 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77151) - || 2001 ER8 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77152) - || 2001 EX8 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77153) - || 2001 EZ8 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77154) - || 2001 EO9 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77155) - || 2001 ES10 || 2 maart 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77156) - || 2001 EE11 || 2 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77157) - || 2001 EJ11 || 2 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77158) - || 2001 EN15 || 15 maart 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (77159) - || 2001 ED16 || 15 maart 2001 || Marxuquera || Marxuquera
|-
| (77160) - || 2001 EK18 || 13 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77161) - || 2001 EY18 || 14 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77162) - || 2001 EL19 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77163) - || 2001 EM19 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77164) - || 2001 ER19 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77165) - || 2001 ES19 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77166) - || 2001 EV19 || 15 maart 2001 || Needville || Needville
|-
| (77167) - || 2001 EB20 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77168) - || 2001 EK22 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77169) - || 2001 ER22 || 15 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77170) - || 2001 EK23 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77171) - || 2001 EN24 || 4 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77172) - || 2001 EF25 || 14 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77173) - || 2001 ED26 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77174) - || 2001 FW || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77175) - || 2001 FP1 || 19 maart 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (77176) - || 2001 FU1 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77177) - || 2001 FD2 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77178) - || 2001 FH3 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77179) - || 2001 FV4 || 19 maart 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (77180) - || 2001 FA5 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77181) - || 2001 FL6 || 16 maart 2001 || Needville || Needville
|-
| (77182) - || 2001 FM8 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77183) - || 2001 FS8 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77184) - || 2001 FD9 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77185) Cherryh || 2001 FE9 || 20 maart 2001 || Needville || D. Wells, A. Cruz
|-
| (77186) - || 2001 FS9 || 20 maart 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (77187) - || 2001 FY9 || 22 maart 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (77188) - || 2001 FZ9 || 22 maart 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (77189) - || 2001 FM10 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77190) - || 2001 FP10 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77191) - || 2001 FE11 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77192) - || 2001 FU12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77193) - || 2001 FD14 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77194) - || 2001 FH14 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77195) - || 2001 FB16 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77196) - || 2001 FT16 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77197) - || 2001 FB17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77198) - || 2001 FK17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77199) - || 2001 FH18 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77200) - || 2001 FY18 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten